Il doppio maschile del Pacific Life Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Mark Knowles e Daniel Nestor.

Knowles e Nestor hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Roger Federer e Maks Mirny.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinale)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale) 
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale) 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Pacific Life Open 2002
ATP Tour 2002